Niemcy:
 Lindenberg – dzielnica Neubrandenburga
 Lindenberg – dzielnica Buchloe
 Lindenberg – dzielnica Wittenberge
 Lindenberg – dzielnica Freudenberga
 Lindenberg – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Lindenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Lindenberg im Allgäu – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)

Osoby:
 Grzegorz Lindenberg – polski dziennikarz
 Jarosław Lindenberg – polski dyplomata
 Udo Lindenberg – niemiecki piosenkarz

Zobacz też: 
 Lindenberg/Eichsfeld